КМ — аббревиатура, может означать:

 Карта москвича
 Квантовая механика
 Конструкции металлические
 Композиционный материал
 Киевский метрополитен
 «Корабль-макет» (экраноплан)
 Катера КМ — тип советских пограничных и сторожевых катеров постройки 1930-х годов.
 Контроллер машиниста локомотива
 Кирилл и Мефодий (компания)
 Критическая масса (велопробег)
 KM — символ (сокращение) конвертируемой марки.
 Кузнецкий мост
 KM- канал на Youtube

См. также 
 км — километр, широко распространённая кратная метру единица измерения расстояния.
 .km — национальный домен верхнего уровня для Коморских островов.
 Четырёхосный советский трамвайный вагон типа КМ, строившийся в 1929—1935 годах.

Примечания